A categoria até 63 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputada em 13 de julho no Mississauga Sports Centre com 10 judocas, cada uma representando um país.

Calendário 
Horário local (UTC-5).

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Ate 63 kg feminino
63 kg